One Shot Summer – raccolta del 2000
 One Shot Summer – raccolta del 2010